Příjmení Soušek nosí více významných osobností:

 Jakub Soušek (1863–1929) – český právník a politik
 Miloslav Soušek (* 1961) – český politik
 Zdeněk Soušek (1925–2015) – český farář, hebraista, autor biblických studií, publicista, editor a překladatel